Nowa Republika (także Nowa Republika Galaktyczna) – fikcyjne państwo występujące w uniwersum sagi Gwiezdne wojny.

Nowa Republika powołana została z inicjatywy Sojuszu Rebeliantów 4 lata ABY, po zwycięstwie pod Endorem. Nazwą i ustrojem demokratycznym nawiązywała do tradycji Starej Republiki, obalonej przez Imperatora Palpatine'a.

Jej siedziba została zniszczona przez superbroń Najwyższego Porządku w roku 34 ABY.

Expanded Universe (Legendy) 
Od 7 roku ABY, z niewielkimi przerwami, stolicę Nowej Republiki stanowiła planeta Coruscant – aż do jej upadku podczas inwazji Yuuzhan Vongów. Nowa Republika została później przekształcona w Galaktyczną Federację Niezależnych Sojuszów.

Linki zewnętrzne 
 
 

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen
Fikcyjne państwa